Een verkeersweg:
 N440 (België)
 N440 (Frankrijk)
 N440 (Nederland), zie Provinciale weg 440

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing